«Хорошие парни ходят в чёрном» () — кинофильм 1978 года режиссёра Теда Поста. В главной роли Чак Норрис.

Сюжет 
, бывший боец «Зелёных беретов» во Вьетнаме и член группы, известной как «Чёрные тигры». Однажды он узнаёт, что членов группы начинают убивать. Букер бросает преподавательскую работу в школе, и отправляется спасать живых членов группы по всей стране. Убийца оказывается бывшим противником из Вьетнама, майором АРВ , который должен заставить замолчать оставшихся в живых членов группы, вплоть до их представителя, чтобы  Конрад Морган был избран на выборах. Но слишком поздно, чтобы спасти последнюю жертву в Денвере, Букер убивает убийцу в аэропорту впечатляющим боковым ударом в прыжке через ветровое стекло. Он направляется в Вашингтон, и пытается остановить политика, прикинувшись его водителем. В конце разговора политик говорит: «Ты не заслуживаешь смерти, но ты не достоин жить», и бьёт Букера по голове. Лимузин падает в реку, в живых остаётся только Букер.

В ролях 
 Чак Норрис — Джон Т. Букер
 Энн Арчер — Маргарет
 Джеймс Франсискус — Конрад Морган
 Ллойд Хейнс — Мюррей Сондерс
 Дэна Эндрюс — Эдгар Гарольдс
 Джим Бэкус — швейцар
 Лоуренс Кейси — Майк Поттер («Чёрные тигры»)
 Энтони Маннино — Горди Джонс («Чёрные тигры»)
 Аарон Норрис — Эл («Чёрные тигры»)
 Стэк Пирс — Холли Вашингтон («Чёрные тигры»)
 Сун-Тех О — майор Мин Ван Тхиеу

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — июнь 1978
  — 7 августа 1981
  — 28 октября 1983
  — февраль 1984

Интересные факты 
 В фильме 2012 года «Неудержимые 2» есть небольшой эпизод с Чаком Норрисом, героя которого зовут Букер по прозвищу «Одинокий волк», что является отсылкой к фильмам «Хорошие парни ходят в чёрном» и «Одинокий волк Маккуэйд».

 В знаменитой сцене, когда Норрис пробивает ногами переднее стекло автомобиля, стекло разбивается на множество мелких осколков. На самом дель эта модель Toyota Celica выпускалась с безосколочным стеклом, которое не разбилось бы так как показано в фильме, каким бы сильным и точным не был удар. На следующем кадре стекло показано как и должно было случиться, треснувшим, но не разбитым.

Примечания

Ссылки 
 «Хорошие парни ходят в чёрном» на сайте Internet Movie Database 
  
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы Теда Поста
Фильмы на английском языке